Slivje (Hrpelje-Kozina), een plaats in de Sloveense gemeente Hrpelje-Kozina
 Slivje (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško